La A1 Ethniki 2016-17 fue la edición número 77 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 8 de octubre de 2016 y los playoffs acabaron el 11 de junio de 2017. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, los dos primeros directamente a semifinales, tercero y cuarto directos a cuartos de final mientras que los otros cuatro jugaron una ronda previa. El AE Apollon Patras y el Doxa Lefkadas B.C. descendieron a la A2 Ethniki.

Equipos

Ascensos y descensos
Nea Kifissia, Arkadikos y Kavala descendieron al término de la temporada 2015-16. 
Kymis Seajets, Promitheas Patras y Doxa Lefkadas ascendieron desde la A2 Ethniki.

Localización y pabellones

Resultados

Temporada regular

Playoffs

Galardones

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de A1 Ethniki
 Temporada 2016-17 en eurobasket.com
 Greek Basket League - 2016-17 Standings and Stats

Temporadas de la A1 Ethniki
Baloncesto en 2016
Baloncesto en 2017